I Saw What You Did (1965), een film uit 1965 onder regie van William Castle, of
I Saw What You Did (1988), een televisiefilm uit 1988 onder regie van Fred Walton.